Divette bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich:
 Divette (Ärmelkanal), Küstenfluss zum Ärmelkanal im Département Manche
 Divette (Dives), Nebenfluss der Dives im Département Calvados
 Divette (Oise), Nebenfluss der Oise im gleichnamigen Département Oise